

Personen
 Sextus Roscius de Oudere, gefortuneerd Romeins burger, slachtoffer van moord.
 Sextus Roscius van Ameria of de Jongere (in 80 v.Chr.), verdachte van vadermoord, cliënt van de 27-jarige advocaat Cicero, vrijgesproken.
 Quintus Roscius Gallus (±126 - 62 v.Chr.), populair Romeins komisch acteur, als slaaf geboren te Lanuvium, bevrijd door Sulla.
 verschillende Romeinse consuls, zie de lijst van Romeinse consuls tijdens het Keizerrijk.
 Anthoni Jacobsz Roscius (1594-1624), arts en doopsgezind predikant te Hoorn, een vriend van Vondel.

Andere zaken
 "Pro Sex. Roscio Amerino M. Tulli Ciceronis Oratio", het pleidooi dat Sextus Roscius zijn vrijheid en Cicero zijn eerste roem bracht.
 "Oratio pro Quinto Roscio comoedo", een pleidooi van Cicero in een privaatrechtelijk proces voor Quintus Roscius.
 Roscius (schip), vervoerde in de 19e eeuw veel immigranten naar Amerika.
 Roscius (genus), een geslacht van wantsen uit de familie van de vuurwantsen (Pyrrhocoridae)